Месопотамська кампанія  — бойові дії, що відбувалися під час Першої світової війни на території Месопотамії (сучасний Ірак) між військами Британської імперії (в основному індійськими) і армією Османської імперії. 
 Антибританське повстання в Іраку  — антианглійське повстання в червні — жовтні 1920 року.
 Іракська операція  —  кампанія Великої Британії проти повстанського уряду Рашида Алі в Королівство Ірак під час Другої світової війни.
 Вересневе повстання в Іракському Курдистані  — війна, яку вели іракські курди в 1961–1975 рр. під керівництвом Мустафи Барзані. 
 Ірано-іракська війна  —  військовий конфлікт між Іраком і Іраном, що тривав з 1980 по 1988.
 Вторгнення Іраку в Кувейт  —  вторгнення, що почалося 2 серпня 1990 року, та наступна за ним анексія Кувейту Іраком. За цим вторгненням послідувала операція «Буря в пустелі» міжнародної коаліції, яка завдала військової поразки Іраку і призвела до його тривалої міжнародної ізоляції.
 Війна в Перській затоці  —  війна 2 серпня 1990 — 28 лютого 1991 між Іраком і коаліцією 28 країн на чолі з США.
 Війна в Іраку (2003—2011)  — військовий конфлікт в Іраку, що розпочався з вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Великої Британії 20 березня 2003 року з метою повалення режиму Саддама Хусейна.